Strange Weather – album discografico di Marianne Faithfull del 1987
Strange Weather – album discografico di Glenn Frey del 1992
Strange Weather – EP di Anna Calvi del 2014
Strange Weather – film diretto da Katherine Dieckmann del 2016